Диборан — бороводород, химическое соединение водорода и бора с формулой B2H6. Был впервые синтезирован в XIX веке. Представляет собой бесцветный газ с неприятным сладковатым запахом, слегка напоминающим сероводород.  Сильно ядовит. При соприкосновении с воздухом может самопроизвольно воспламеняться.

Получение 
Существующие методы получения диборана основаны на взаимодействии галогенидов или алкоксидов бора с донорами гидрид-ионов.

В промышленности диборан получают путём восстановления BF3:
 

При получении диборана в лабораторных условиях восстанавливают фторид или хлорид бора:

Химические свойства 
Диборан является сильной кислотой Льюиса, так как способен образовывать комплексы с основаниями (например, с аммиаком).

Диборан взаимодействует с водой. При этом выделяется водород и образуется борная кислота:
 .
Медленно вступает в реакцию с  гидридом алюминия образуя (тетрагидридоборат алюминия), что позволяет запаковать его в кристаллы для получения водорода:

 ,
при 70 ℃ эти кристаллы разлагаются с образованием октадекабората (III) алюминия и выделением диборана.

На воздухе горит зелёным пламенем:

B2H6 + 3O2 -> B2O3 + 3H2O

Сферы использования 
Производные бороводородов применяются в качестве антиоксидантов, катализаторов окисления предельных и ароматических углеводородов
в спирты и фенолы, добавки к смазочным маслам.
.

Физиологическое значение 
Диборан (B2H6, Бороэтан) токсичен, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ, относится к первому классу опасности и в высоких концентрациях обладает ярко выраженным удушающим действием. Также он может поражать центральную нервную систему.

ПДК диборана в воздухе рабочей зоны производственных помещений составляет 0,1 мг/м3 согласно ГОСТ 12.1.005-76.

См. также 
 Гидрид-ион
 Двухэлектронная трёхцентровая связь

Примечания

Ссылки 
 

Соединения бора
Восстановители
Бораны